Reissmüller (Reismüller) ist der Familienname folgender Personen:

 Elin Reissmüller (1914–2009), deutsche Verlegerin
 Wilhelm Reissmüller (1911–1993), deutscher Verleger
 Alternativschreibung für Johann Georg Reißmüller (1932–2018), deutscher Publizist und Herausgeber der FAZ

Reismüller:
 Gabriele Reismüller (1920–1969), deutsche Schauspielerin
 Georg Reismüller (1882–1936), deutscher Bibliothekar und Sinologe